Moru steht für:

 Moru (Buschehr), Ort in der Provinz Buschehr, Iran 
 Moru (Alor), Ort in der Provinz Nusa Tenggara Timur, Indonesien 
 Moru/Gaya Baru, Ort in der Provinz Papua Barat, Indonesien 
 Moru (Ethnie), Ethnie in Südsudan
 Moru (Sprache), zentralsudanische Sprache der Moru-Ma’di-Gruppe

Moru ist der Familienname folgender Personen:
 Marie-Louise Moru (Lisette Moru; 1925–1943), französische Widerstandskämpferin 

Siehe auch:
 Gigantengrab von Moru auf Sardinien
 Biograd na Moru, Ort in Kroatien
 Petrovac na moru, Ort in Montenegro